XII Чемпионат мужской Суперлиги, 2-го по значимости дивизиона чемпионата России по баскетболу среди мужских команд, проводился под эгидой РФБ. Регулярный чемпионат Суперлиги 2013/2014 среди 14 команд был проведён с 4 октября 2012 года по 27 марта 2014 года. Матчи плей-офф прошли в апреле-начале мая.

Участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
По итогам сезона 2012/2013 Суперлигу должен был покинуть «Урал» занявший 1 место, чтобы перейти в Единую лигу ВТБ. По причине недостаточного финансирования, его место занял приглашённый в Единую лигу ВТБ «Красный Октябрь», а место волгоградского клуба в Суперлиге занял «Спартак-Приморье».

Команды «Планета-Университет», «Союз», «Спарта и К» и «Северсталь» отказались от участия. Их заменили: «Иркут», «Самара-СГЭУ» и «Парма».

Регламент
Игры в сезоне 2013/2014 проводятся следующим образом:
 по одной игре в 2 круга (одна дома, одна на выезде).
 плей-офф:

Турнирная таблица

Плей-офф

Финал  
Серии 1/4 финала. проводятся до 2 побед. Даты матчей: 9 апреля, 12 апреля, 15 апреля (если надо)

Серии 1/2 финала. проводятся до 3 побед. Даты матчей: 19 апреля, 20 апреля, 24 апреля, 25 апреля, 29 апреля(если надо)

Финал. проводятся до 3 побед. Даты матчей: 3 мая, 4 мая, 8 мая, 9 мая

3-е место

Группа А1 (9-14 места)

Итоговое расположение команд 

Победитель чемпионата выиграл право на участие в Кубке Вызова следующего сезона.

Лидеры сезона

Регулярный чемпионат

Результат в среднем за игру 

Минимальное кол-во сыгранных матчей - 5 (бросков - 15)
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! Категория !! Игрок || Команда || Игр || Всего || Показатель за игру
|-
|rowspan=3| Очков за игру || Никола Лепоевич || Университет-Югра ||26||544||20,9
|-
| Линас Лекавичюс || АлтайБаскет|| 13 ||243|| 18,7
|-
| Павел Громыко || Спартак-Приморье|| 24 ||415|| 17,3
|-
|rowspan=3| Передач за игру || Линас Лекавичюс || АлтайБаскет|| 13||94 || 7,2
|-
| Андрей Матеюнас || Атаман|| 24||158|| 6,6
|-
| Честер Мэйсон || Новосибирск|| 7||35|| 5,0
|-
|rowspan=3| Подборов за игру || Честер Мэйсон|| Новосибирск|| 7||76 || 10,9
|-
| Александр Савенков || Университет-Югра|| 21 ||186|| 8,9
|-
| Линас Лекавичюс || АлтайБаскет|| 13||108|| 8,3
|-
|rowspan=3| Перехватов за игру || Кортни Фортсон || Автодор || 25 ||61|| 2,4
|-
| Драмир Зибиров || Рязань || 24||56 || 2,3
|-
| Владимир Пичкуров || Самара-СГЭУ|| 12||25 || 2,1
|-
|rowspan=3| Блокшотов за игру || Сергей Варламов ||АлтайБаскет|| 21 ||32|| 1,5
|-
| Александр Савенков || Университет-Югра || 21||22 || 1,0
|-
| Дмитрий Флис ||Урал|| 26||27 || 1,0
|-
|rowspan=3| Попадания с игры, % || Павел Подкользин||АлтайБаскет|| 7 ||35/46|| 76.09%
|-
| Александр Рындин || Университет-Югра|| 10 ||20/28|| 71.43%
|-
| Алексей Федорчук ||Рускон-Мордовия|| 13 ||23/35|| 68.57%
|-
|rowspan=3| 3-х очковые попадания % || Евгений Шатохин|| Новосибирск|| 24 ||16/31|| 51,61%
|-
| Евгений Горев || АлтайБаскет||24||25/51|| 49,02%
|-
| Денис Хлопонин ||Университет-Югра||26||70/147|| 47,62%
|-
|rowspan=3| Реализация штрафных % || Дмитрий Качанко ||Новосибирск||| 11 ||14/15|| 93,33%
|-
| Александр Пушкин || АлтайБаскет||26||85/94|| 90,43%
|-
| Сергей Чернов ||ПАРМА||23||81/90|| 90,00%|

Результат за регулярный сезон 

Минимальное кол-во сыгранных матчей - 5 (бросков - 15)
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! Категория !! Игрок || Команда || Игр || Всего || Показатель за игру
|-
|rowspan=3| Очков за сезон|| Никола Лепоевич || Университет-Югра ||26||544||20,9
|-
| Алексей Вздыхалкин || Автодор|| 26 ||419|| 16,1
|-
| Павел Громыко || Спартак-Приморье|| 24 ||415|| 17,3
|-
|rowspan=4| Передач за сезон || Андрей Матеюнас || Атаман|| 24||158|| 6,6
|-
| Антон Глазунов || Урал|| 25||123|| 4,9
|-
| Кортни Фортсон || Автодор || 25||99|| 4,0
|-
| Сергей Токарев || Новосибирск|| 25||99|| 4,0
|-
|rowspan=3| Подборов за сезон || Сергей Караулов ||Рускон-Мордовия|| 26||194|| 7,5
|-
| Артём Клименко || Автодор || 26 ||187|| 7,2
|-
| Александр Савенков || Университет-Югра|| 21 ||186|| 8,9
|-
|rowspan=3| Перехватов за сезон || Кортни Фортсон || Автодор || 25 ||61|| 2,4
|-
| Драмир Зибиров || Рязань || 24||56 || 2,3
|-
| Алексей Вздыхалкин || Автодор|| 26 ||54 || 2,1
|-
|rowspan=3| Блокшотов за сезон || Сергей Варламов ||АлтайБаскет|| 21 ||32|| 1,5
|-
| Дмитрий Флис ||Урал|| 26||27 || 1,0
|-
| Алексей Цветков ||Атаман|| 26||23 || 0,9
|-
|rowspan=5| Дабл-даблы || Сергей Караулов || Рускон-Мордовия || 26 ||rowspan=2| 6 ||rowspan=2|
|-
| Линас Лекавичюс || АлтайБаскет|| 13 |
|-
| Честер Мэйсон ||Новосибирск|| 7||rowspan=3| 5 ||rowspan=3|
|-
| Александр Винник ||ПАРМА|| 26 |
|-
| Артём Клименко ||Автодор|| 26 |
|-
| Трипл-даблы || Линас Лекавичюс || АлтайБаскет|| 13 || 2 ||

Награды

Самый ценный игрок 
  Кортни Фортсон (Автодор).

Символическая пятёрка

См. также 
 Единая лига ВТБ 2013/2014
 Чемпионат России по баскетболу 2013/2014
 Кубок России 2013/2014

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт РФБ
  Сайт РФБ Суперлига 2013-2014

Чемпионат России по баскетболу
2013 год в баскетболе
2014 год в баскетболе